Бенагуасиль (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия. Занимает площадь 25,4 км². Население — 11144 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Ayuntamiento de Benaguasil

Муниципалитеты Валенсии